«Северный вестник» — российский ежемесячный журнал, издававшийся в столице Российской империи Санкт-Петербурге в 1804—1805 годах. Бессменным руководителем этого периодического печатного издания был Иван Иванович Мартынов.

В числе сотрудников были такие известные литераторы, как К. Н. Батюшков, Н. И. Гнедич, С. Н. Глинка, А. И. Тургенев и другие. В 1805 году в журнале было опубликовано произведение «Комала, песнь Оссиана», которым начал свою литературную карьеру Александр Беницкий.

Наибольшее место в журнале отводилось внутренней политике, просвещению, культуре. В ряде вопросов «Северный вестник» выходил за рамки официальной идеологии — при публикации материалов, защищавших свободу слова, а также глав из «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и других.

В 1806 году журнал «Северный вестник» был переименован в «Лицей», который просуществовал в течение одного года.

Полное оцифрованное издание первого Северного Вестника 

 Указатель статей серьезного содержания, помещенных в русских журналах прежних лет / Бенардаки Николай Дм. Санкт-Петербург 1858 Национальная электронная библиотека

1804, ч. 1-4, № 1-12 

 1804, ч. 1, № 1 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1804, ч. 1, № 2 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1804, ч. 1, № 3 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1804, ч. 2, № 4 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1804, ч. 2, № 5 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1804, ч. 2, № 6 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1804, ч. 3, № 7 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
 1804, ч. 3, № 8 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
 1804, ч. 3, № 9 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
 1804, ч. 4, № 10 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
 1804, ч. 4, № 11 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
 1804, ч. 4, № 12 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

1805, ч. 5-8, № 1-12 

 1805, ч. 5, № 1 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
 1805, ч. 5, № 2 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1805, ч. 5, № 3 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 
 1805, ч. 6, № 4 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1805, ч. 6, № 5 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1805, ч. 6, № 6 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1805, ч. 7, № 7 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1805, ч. 7, № 8 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1805, ч. 7, № 9 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
 1805, ч. 8, № 10 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1805, ч. 8, № 11 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека
 1805, ч. 8, № 12 Российская государственная библиотека = Национальная электронная библиотека

Ссылки 
 

Ежемесячные журналы Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1804 году
Исчезли в 1805 году
Закрывшиеся журналы Санкт-Петербурга